Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 97 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 4 и 5 мая в Каспийске, Россия. Победителем стал российский спортсмен Владислав Байцаев, серебряную медаль завоевал белорусский борец Александр Гуштын, а бронзу завоевали грузин Элизбар Одикадзе и представитель Азербайджана Нурмагомед Гаджиев.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018